Название Щербаковское носят следующие географические объекты:

 Щербаковское — озеро в Городокском районе Витебской области Белоруссии.
 Щербаковское — прежнее название села Кайнар в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана.

См. также 
 Щербаковское сельское поселение